

Sigles 
POE ou PoE est un sigle, qui signifie :
 Power over Ethernet, qui permet d'alimenter électriquement un appareil via le câble réseau.
 Parti ouvrier européen (1974-1989), version européenne du  de Lyndon LaRouche.
 poly(oxyde d'éthylène), polymère.
 Pilote Opérationnel d'exploitation, gestionnaire d'affaires et de projets dans le domaine informatique.

Patronymes 

 David Poe Jr. (1784-1811), acteur américain.
 Dontari Poe (1990-), joueur américain de football américain.
 
 Poe, Intelligence Artificiel (IA) dans la séries Altered Carbon
 Elizabeth Poe (1787-1811), actrice américaine et mère de l'écrivain Edgar Allan Poe.
 John Prentiss Poe (1836-1909), magistrat américain, joueur de football américaine universitaire, fils de Neilson Poe.
 .
 Orlando Metcalfe Poe (1832-1895), général de l'Union.
 Rosalie Poe (1810-1874), sœur d'Edgar Allan Poe.
 Ted Poe (1948-), homme politique américain.
 Virginia Poe (1822-1847), épouse d'Edgar Allan Poe.
 William Henry Poe (1807-1831), frère aîné d'Edgar Allan Poe.

Toponymes 

 Poe, une communauté de l'Alberta au Canada ;
 Poé, une commune rurale du Burkina Faso.

Divers 
 PoE est l'abréviation du jeu Path of Exile.
 Poe, prénom d'origine polynésienne : il signifie perle.
 Po'e, plat traditionnel polynésien.
 Poe Boy Entertainment, label de hip-hop basé à Miami.
 Larkin Poe, groupe américain de bluegrass.
 Poe Dameron est un personnage de Star Wars.

Homonymie de patronyme